Příjmení Říman nese více různých osobností:

 Josef Říman (* 1925) – český a československý lékař, biochemik, molekulární biolog, genetik, předseda Československé akademie věd a politik
 Martin Říman (* 1961) – český politik
 Rudolf Říman (* 1939) – český a československý politik

Česká příjmení